Borki (gemeente)
 Borki (gmina Kowale Oleckie)
 Borki (powiat Radzyński)
 Borki (Opole)
 Borki Nizińskie